Омани Лига 1996/1997 () — 21-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1996/97 на сайте rsssf.com 

1996/1997
Оман
Оман
Спорт в Омане в 1996 году
1997 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997